|-
|(98001)||2000 QS198|| align=right|16,5|| align=right|2,397|| align=right|0,202|| align=right|3,66|| align=right|3,711||MBA||29. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(98002)||2000 QG199|| align=right|13,2|| align=right|3,990|| align=right|0,161|| align=right|4,81|| align=right|7,969||HLD||29. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(98003)||2000 QH199|| align=right|15,3|| align=right|2,310|| align=right|0,153|| align=right|4,57|| align=right|3,511||MBA||29. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(98004)||2000 QU202|| align=right|15,4|| align=right|2,222|| align=right|0,190|| align=right|4,26|| align=right|3,311||MBA||29. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(98005)||2000 QV203|| align=right|16,1|| align=right|2,168|| align=right|0,022|| align=right|4,67|| align=right|3,192||MBA||29. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(98006)||2000 QC205|| align=right|16,2|| align=right|2,346|| align=right|0,228|| align=right|1,68|| align=right|3,592||MBA||31. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(98007)||2000 QR207|| align=right|15,8|| align=right|2,386|| align=right|0,182|| align=right|2,67|| align=right|3,684||MBA||31. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(98008)||2000 QN208|| align=right|17,0|| align=right|2,398|| align=right|0,216|| align=right|4,05|| align=right|3,713||MBA||31. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(98009)||2000 QC209|| align=right|16,1|| align=right|2,188|| align=right|0,073|| align=right|3,91|| align=right|3,236||MBA||31. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(98010)||2000 QW210|| align=right|16,5|| align=right|2,340|| align=right|0,194|| align=right|1,68|| align=right|3,579||MBA||31. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(98011)||2000 QZ212|| align=right|16,3|| align=right|2,306|| align=right|0,103|| align=right|6,14|| align=right|3,501||MBA||31. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(98012)||2000 QK213|| align=right|15,8|| align=right|2,241|| align=right|0,065|| align=right|7,29|| align=right|3,354||MBA||31. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(98013)||2000 QX214|| align=right|14,9|| align=right|2,328|| align=right|0,170|| align=right|4,04|| align=right|3,551||MBA||31. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(98014)||2000 QD215|| align=right|16,5|| align=right|2,233|| align=right|0,089|| align=right|7,75|| align=right|3,337||MBA||31. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(98015)||2000 QS215|| align=right|16,7|| align=right|2,168|| align=right|0,034|| align=right|4,10|| align=right|3,192||MBA||31. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(98016)||2000 QA223|| align=right|15,6|| align=right|2,252|| align=right|0,144|| align=right|8,09|| align=right|3,378||MBA||21. avgust 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(98017)||2000 QM224|| align=right|15,8|| align=right|2,445|| align=right|0,157|| align=right|2,78|| align=right|3,823||MBA||26. avgust 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(98018)||2000 QT227|| align=right|15,3|| align=right|2,380|| align=right|0,031|| align=right|3,62|| align=right|3,672||MBA||31. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(98019)||2000 QH228|| align=right|15,4|| align=right|2,260|| align=right|0,076|| align=right|5,99|| align=right|3,396||MBA||31. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(98020)||2000 QL229|| align=right|16,8|| align=right|2,350|| align=right|0,120|| align=right|1,92|| align=right|3,601||MBA||31. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(98021)||2000 QX243|| align=right|16,0|| align=right|2,304|| align=right|0,100|| align=right|2,45|| align=right|3,497||MBA||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(98022)||2000 QC246|| align=right|16,5|| align=right|2,298|| align=right|0,204|| align=right|5,02|| align=right|3,483||MBA||26. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(98023)||2000 QG251|| align=right|15,9|| align=right|2,256|| align=right|0,160|| align=right|7,95|| align=right|3,388||MBA||21. avgust 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(98024)||2000 RP1|| align=right|15,8|| align=right|2,403|| align=right|0,289|| align=right|12,90|| align=right|3,725||MBA||1. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(98025)||2000 RE2|| align=right|15,5|| align=right|2,223|| align=right|0,039|| align=right|6,68|| align=right|3,315||MBA||1. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(98026)||2000 RS4|| align=right|15,7|| align=right|2,318|| align=right|0,136|| align=right|3,35|| align=right|3,528||MBA||1. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(98027)||2000 RC5|| align=right|16,4|| align=right|2,293|| align=right|0,180|| align=right|5,81|| align=right|3,472||MBA||1. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(98028)||2000 RJ5|| align=right|16,0|| align=right|2,282|| align=right|0,137|| align=right|7,96|| align=right|3,447||MBA||1. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(98029)||2000 RE7|| align=right|15,8|| align=right|2,318|| align=right|0,124|| align=right|6,49|| align=right|3,529||MBA||1. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(98030)||2000 RN7|| align=right|14,4|| align=right|2,416|| align=right|0,154|| align=right|8,67|| align=right|3,754||MBA||1. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(98031)||2000 RU7|| align=right|15,1|| align=right|2,338|| align=right|0,247|| align=right|4,13|| align=right|3,575||MBA||1. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(98032)||2000 RV7|| align=right|14,6|| align=right|2,389|| align=right|0,167|| align=right|14,51|| align=right|3,692||MBA||1. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(98033)||2000 RG11|| align=right|15,3|| align=right|2,309|| align=right|0,199|| align=right|10,03|| align=right|3,507||MBA||1. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(98034)||2000 RQ12|| align=right|15,4|| align=right|2,544|| align=right|0,216|| align=right|4,84|| align=right|4,057||MBA||2. september 2000||Višnjan||K. Korlević
|-
|(98035)||2000 RO18|| align=right|16,8|| align=right|2,191|| align=right|0,167|| align=right|4,08|| align=right|3,242||MBA||1. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(98036)||2000 RG19|| align=right|14,3|| align=right|3,103|| align=right|0,096|| align=right|8,53|| align=right|5,465||MBA||1. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(98037)||2000 RE20|| align=right|11,9|| align=right|5,277|| align=right|0,063|| align=right|7,39|| align=right|12,13||JUT||1. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(98038)||2000 RZ20|| align=right|15,1|| align=right|2,304|| align=right|0,137|| align=right|4,99|| align=right|3,497||MBA||1. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(98039)||2000 RC22|| align=right|14,6|| align=right|2,296|| align=right|0,282|| align=right|22,80|| align=right|3,479||MBA||1. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(98040)||2000 RC23|| align=right|15,8|| align=right|2,365|| align=right|0,157|| align=right|2,07|| align=right|3,636||MBA||1. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(98041)||2000 RE23|| align=right|15,2|| align=right|2,261|| align=right|0,100|| align=right|7,07|| align=right|3,398||MBA||1. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(98042)||2000 RA24|| align=right|15,8|| align=right|2,211|| align=right|0,111|| align=right|3,40|| align=right|3,286||MBA||1. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(98043)||2000 RQ24|| align=right|15,6|| align=right|2,379|| align=right|0,084|| align=right|6,01|| align=right|3,669||MBA||1. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(98044)||2000 RU25|| align=right|15,3|| align=right|2,370|| align=right|0,130|| align=right|5,80|| align=right|3,648||MBA||1. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(98045)||2000 RQ27|| align=right|16,1|| align=right|2,177|| align=right|0,151|| align=right|4,30|| align=right|3,211||MBA||1. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(98046)||2000 RD29|| align=right|14,4|| align=right|2,318|| align=right|0,139|| align=right|6,36|| align=right|3,529||MBA||1. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(98047)||2000 RC32|| align=right|15,7|| align=right|2,533|| align=right|0,197|| align=right|5,43|| align=right|4,032||MBA||1. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(98048)||2000 RR32|| align=right|15,3|| align=right|2,358|| align=right|0,125|| align=right|6,30|| align=right|3,621||MBA||1. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(98049)||2000 RS32|| align=right|15,5|| align=right|2,316|| align=right|0,120|| align=right|5,61|| align=right|3,525||MBA||1. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(98050)||2000 RZ33|| align=right|16,0|| align=right|2,192|| align=right|0,188|| align=right|2,39|| align=right|3,244||MBA||1. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(98051)||2000 RC34|| align=right|16,0|| align=right|2,301|| align=right|0,133|| align=right|5,68|| align=right|3,490||MBA||1. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(98052)||2000 RX34|| align=right|15,4|| align=right|2,342|| align=right|0,097|| align=right|6,89|| align=right|3,584||MBA||1. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(98053)||2000 RP35|| align=right|15,5|| align=right|2,193|| align=right|0,134|| align=right|3,94|| align=right|3,246||MBA||2. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(98054)||2000 RS35|| align=right|15,6|| align=right|2,169|| align=right|0,176|| align=right|3,45|| align=right|3,193||MBA||2. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(98055)||2000 RR38|| align=right|15,4|| align=right|2,400|| align=right|0,227|| align=right|3,26|| align=right|3,718||MBA||2. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(98056)||2000 RR41|| align=right|15,1|| align=right|2,413|| align=right|0,200|| align=right|6,58|| align=right|3,747||MBA||3. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(98057)||2000 RH44|| align=right|15,5|| align=right|2,369|| align=right|0,126|| align=right|5,98|| align=right|3,645||MBA||3. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(98058)||2000 RH46|| align=right|15,6|| align=right|2,239|| align=right|0,203|| align=right|6,15|| align=right|3,350||MBA||3. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(98059)||2000 RC47|| align=right|15,7|| align=right|2,252|| align=right|0,227|| align=right|5,96|| align=right|3,378||MBA||3. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(98060)||2000 RF47|| align=right|15,1|| align=right|2,441|| align=right|0,103|| align=right|5,75|| align=right|3,814||MBA||3. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(98061)||2000 RH47|| align=right|15,2|| align=right|2,386|| align=right|0,148|| align=right|2,53|| align=right|3,685||MBA||3. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(98062)||2000 RW47|| align=right|16,0|| align=right|2,257|| align=right|0,177|| align=right|8,37|| align=right|3,390||MBA||3. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(98063)||2000 RG48|| align=right|15,2|| align=right|2,235|| align=right|0,073|| align=right|6,42|| align=right|3,341||MBA||3. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(98064)||2000 RY48|| align=right|15,0|| align=right|2,260|| align=right|0,012|| align=right|6,84|| align=right|3,398||MBA||3. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(98065)||2000 RF51|| align=right|15,5|| align=right|2,296|| align=right|0,156|| align=right|5,08|| align=right|3,478||MBA||5. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(98066)||2000 RH51|| align=right|14,8|| align=right|2,385|| align=right|0,152|| align=right|8,17|| align=right|3,683||MBA||5. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(98067)||2000 RQ52|| align=right|15,1|| align=right|2,518|| align=right|0,204|| align=right|3,18|| align=right|3,994||MBA||1. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(98068)||2000 RV52|| align=right|16,1|| align=right|2,401|| align=right|0,216|| align=right|3,11|| align=right|3,719||MBA||4. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(98069)||2000 RX52|| align=right|15,9|| align=right|2,578|| align=right|0,256|| align=right|4,78|| align=right|4,138||MBA||4. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(98070)||2000 RQ53|| align=right|16,1|| align=right|2,343|| align=right|0,219|| align=right|3,11|| align=right|3,587||MBA||5. september 2000||Prescott||P. G. Comba
|-
|(98071)||2000 RW54|| align=right|14,8|| align=right|2,344|| align=right|0,191|| align=right|9,55|| align=right|3,588||MBA||3. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(98072)||2000 RC56|| align=right|15,4|| align=right|2,331|| align=right|0,061|| align=right|6,68|| align=right|3,559||MBA||5. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(98073)||2000 RM56|| align=right|14,9|| align=right|2,456|| align=right|0,136|| align=right|6,88|| align=right|3,849||MBA||6. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(98074)||2000 RT56|| align=right|15,4|| align=right|2,434|| align=right|0,109|| align=right|5,44|| align=right|3,796||MBA||7. september 2000||Kleť||Klet
|-
|(98075)||2000 RT62|| align=right|15,6|| align=right|2,196|| align=right|0,170|| align=right|3,78|| align=right|3,253||MBA||2. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(98076)||2000 RY63|| align=right|15,2|| align=right|2,378|| align=right|0,105|| align=right|5,79|| align=right|3,667||MBA||3. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(98077)||2000 RO64|| align=right|15,6|| align=right|2,361|| align=right|0,086|| align=right|6,51|| align=right|3,627||MBA||1. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(98078)||2000 RZ65|| align=right|15,3|| align=right|2,320|| align=right|0,212|| align=right|6,21|| align=right|3,534||MBA||1. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(98079)||2000 RY66|| align=right|15,8|| align=right|2,397|| align=right|0,224|| align=right|1,12|| align=right|3,711||MBA||1. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(98080)||2000 RB67|| align=right|16,0|| align=right|2,414|| align=right|0,246|| align=right|2,57|| align=right|3,749||MBA||1. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(98081)||2000 RF67|| align=right|14,3|| align=right|2,544|| align=right|0,054|| align=right|14,92|| align=right|4,056||MBA||1. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(98082)||2000 RJ67|| align=right|16,1|| align=right|2,351|| align=right|0,172|| align=right|4,91|| align=right|3,605||MBA||1. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(98083)||2000 RG68|| align=right|15,3|| align=right|2,230|| align=right|0,077|| align=right|5,55|| align=right|3,329||MBA||2. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(98084)||2000 RC69|| align=right|15,9|| align=right|2,377|| align=right|0,201|| align=right|2,31|| align=right|3,665||MBA||2. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(98085)||2000 RR70|| align=right|15,5|| align=right|2,308|| align=right|0,161|| align=right|5,47|| align=right|3,506||MBA||2. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(98086)||2000 RW70|| align=right|15,7|| align=right|2,338|| align=right|0,131|| align=right|6,35|| align=right|3,575||MBA||2. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(98087)||2000 RH71|| align=right|15,5|| align=right|2,409|| align=right|0,139|| align=right|4,77|| align=right|3,737||MBA||2. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(98088)||2000 RS71|| align=right|15,7|| align=right|2,434|| align=right|0,261|| align=right|1,52|| align=right|3,798||MBA||2. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(98089)||2000 RO72|| align=right|15,9|| align=right|2,290|| align=right|0,209|| align=right|4,86|| align=right|3,465||MBA||2. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(98090)||2000 RE73|| align=right|16,0|| align=right|2,284|| align=right|0,188|| align=right|0,47|| align=right|3,451||MBA||2. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(98091)||2000 RK73|| align=right|16,0|| align=right|2,316|| align=right|0,185|| align=right|5,24|| align=right|3,523||MBA||2. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(98092)||2000 RT73|| align=right|15,7|| align=right|2,532|| align=right|0,254|| align=right|3,74|| align=right|4,027||MBA||2. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(98093)||2000 RW73|| align=right|15,7|| align=right|2,369|| align=right|0,213|| align=right|2,23|| align=right|3,646||MBA||2. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(98094)||2000 RG77|| align=right|15,8|| align=right|2,459|| align=right|0,121|| align=right|8,15|| align=right|3,854||MBA||7. september 2000||Elmira||A. J. Cecce
|-
|(98095)||2000 RQ77|| align=right|16,1|| align=right|2,402|| align=right|0,167|| align=right|2,22|| align=right|3,723||MBA||8. september 2000||Ondřejov||L. Šarounová
|-
|(98096)||2000 RR77|| align=right|16,4|| align=right|2,185|| align=right|0,105|| align=right|3,50|| align=right|3,229||MBA||8. september 2000||Ondřejov||L. Šarounová
|-
|(98097)||2000 RA78|| align=right|15,8|| align=right|2,406|| align=right|0,128|| align=right|5,99|| align=right|3,731||MBA||2. september 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(98098)||2000 RY82|| align=right|15,3|| align=right|2,379|| align=right|0,074|| align=right|8,92|| align=right|3,670||MBA||1. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(98099)||2000 RF83|| align=right|15,0|| align=right|2,333|| align=right|0,249|| align=right|22,77|| align=right|3,563||MBA||1. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(98100)||2000 RN83|| align=right|15,4|| align=right|2,235|| align=right|0,195|| align=right|5,18|| align=right|3,340||MBA||1. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(98101)||2000 RM84|| align=right|15,9|| align=right|2,366|| align=right|0,063|| align=right|5,89|| align=right|3,640||MBA||2. september 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(98102)||2000 RZ84|| align=right|15,1|| align=right|2,713|| align=right|0,027|| align=right|3,94|| align=right|4,469||MBA||2. september 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(98103)||2000 RX86|| align=right|15,4|| align=right|2,373|| align=right|0,085|| align=right|5,87|| align=right|3,656||MBA||2. september 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(98104)||2000 RK87|| align=right|15,9|| align=right|2,324|| align=right|0,113|| align=right|4,66|| align=right|3,542||MBA||2. september 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(98105)||2000 RK90|| align=right|16,4|| align=right|2,259|| align=right|0,100|| align=right|4,34|| align=right|3,396||MBA||3. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(98106)||2000 RK91|| align=right|15,3|| align=right|2,320|| align=right|0,108|| align=right|6,17|| align=right|3,534||MBA||3. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(98107)||2000 RM91|| align=right|15,3|| align=right|2,406|| align=right|0,097|| align=right|6,01|| align=right|3,731||MBA||3. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(98108)||2000 RP91|| align=right|16,1|| align=right|2,347|| align=right|0,219|| align=right|1,91|| align=right|3,595||MBA||3. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(98109)||2000 RN92|| align=right|15,7|| align=right|2,310|| align=right|0,096|| align=right|7,02|| align=right|3,511||MBA||3. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(98110)||2000 RR92|| align=right|16,5|| align=right|2,194|| align=right|0,101|| align=right|2,28|| align=right|3,250||MBA||3. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(98111)||2000 RX93|| align=right|16,2|| align=right|2,274|| align=right|0,139|| align=right|3,79|| align=right|3,429||MBA||4. september 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(98112)||2000 RG94|| align=right|16,0|| align=right|2,426|| align=right|0,242|| align=right|2,11|| align=right|3,777||MBA||4. september 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(98113)||2000 RN94|| align=right|14,8|| align=right|2,384|| align=right|0,081|| align=right|6,94|| align=right|3,681||MBA||4. september 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(98114)||2000 RQ95|| align=right|15,5|| align=right|2,528|| align=right|0,189|| align=right|5,67|| align=right|4,018||MBA||4. september 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(98115)||2000 RF100|| align=right|16,5|| align=right|2,394|| align=right|0,055|| align=right|1,85|| align=right|3,703||MBA||5. september 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(98116)||2000 RA103|| align=right|11,7|| align=right|5,202|| align=right|0,128|| align=right|14,55|| align=right|11,87||JUT||5. september 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(98117)||2000 SP2|| align=right|14,6|| align=right|2,370|| align=right|0,302|| align=right|27,23|| align=right|3,647||MBA||20. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(98118)||2000 SL3|| align=right|16,0|| align=right|2,255|| align=right|0,154|| align=right|8,30|| align=right|3,385||MBA||20. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(98119)||2000 SA4|| align=right|16,0|| align=right|2,268|| align=right|0,092|| align=right|6,67|| align=right|3,415||MBA||21. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(98120)||2000 SK5|| align=right|15,4|| align=right|2,272|| align=right|0,134|| align=right|6,64|| align=right|3,424||MBA||22. september 2000||Višnjan||K. Korlević; M. Jurić
|-
|(98121)||2000 SB6|| align=right|14,8|| align=right|2,339|| align=right|0,204|| align=right|22,31|| align=right|3,577||MBA||20. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(98122)||2000 SW11|| align=right|15,5|| align=right|2,241|| align=right|0,169|| align=right|4,63|| align=right|3,354||MBA||20. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(98123)||2000 SG15|| align=right|16,2|| align=right|2,228|| align=right|0,066|| align=right|4,14|| align=right|3,325||MBA||23. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(98124)||2000 SB20|| align=right|15,8|| align=right|2,298|| align=right|0,128|| align=right|5,61|| align=right|3,483||MBA||23. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(98125)||2000 SB21|| align=right|15,8|| align=right|2,429|| align=right|0,227|| align=right|4,02|| align=right|3,785||MBA||24. september 2000||Bisei SG Center||BATTeRS
|-
|(98126)||2000 SH23|| align=right|14,8|| align=right|2,273|| align=right|0,082|| align=right|6,95|| align=right|3,427||MBA||26. september 2000||Višnjan||K. Korlević
|-
|(98127)||2000 SP24|| align=right|16,2|| align=right|2,425|| align=right|0,180|| align=right|3,86|| align=right|3,777||MBA||24. september 2000||Ondřejov||L. Šarounová; P. Pravec
|-
|(98128)||2000 SS24|| align=right|15,0|| align=right|2,357|| align=right|0,134|| align=right|6,25|| align=right|3,618||MBA||26. september 2000||Bisei SG Center||BATTeRS
|-
|(98129)||2000 SD25|| align=right|13,8|| align=right|2,367|| align=right|0,311|| align=right|23,07|| align=right|3,641||MBA||22. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(98130)||2000 SD28|| align=right|15,7|| align=right|2,365|| align=right|0,056|| align=right|6,27|| align=right|3,637||MBA||23. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(98131)||2000 SX30|| align=right|16,0|| align=right|2,386|| align=right|0,157|| align=right|2,62|| align=right|3,685||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(98132)||2000 SD37|| align=right|16,0|| align=right|2,234|| align=right|0,099|| align=right|5,28|| align=right|3,339||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(98133)||2000 SL38|| align=right|15,8|| align=right|2,251|| align=right|0,230|| align=right|3,01|| align=right|3,376||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(98134)||2000 SM39|| align=right|15,3|| align=right|2,232|| align=right|0,180|| align=right|5,02|| align=right|3,333||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(98135)||2000 SO40|| align=right|15,9|| align=right|2,375|| align=right|0,089|| align=right|7,13|| align=right|3,660||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(98136)||2000 SP40|| align=right|16,0|| align=right|2,251|| align=right|0,181|| align=right|5,12|| align=right|3,377||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(98137)||2000 SO41|| align=right|16,7|| align=right|2,186|| align=right|0,016|| align=right|1,99|| align=right|3,232||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(98138)||2000 SW42|| align=right|15,6|| align=right|2,187|| align=right|0,043|| align=right|5,45|| align=right|3,234||MBA||25. september 2000||Crni Vrh||Crni Vrh
|-
|(98139)||2000 SG53|| align=right|12,2|| align=right|5,262|| align=right|0,069|| align=right|6,96|| align=right|12,08||JUT||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(98140)||2000 SK54|| align=right|16,5|| align=right|2,383|| align=right|0,204|| align=right|1,54|| align=right|3,677||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(98141)||2000 SV57|| align=right|16,5|| align=right|2,390|| align=right|0,194|| align=right|1,23|| align=right|3,693||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(98142)||2000 SX59|| align=right|16,0|| align=right|2,404|| align=right|0,149|| align=right|1,60|| align=right|3,727||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(98143)||2000 SS60|| align=right|12,1|| align=right|5,338|| align=right|0,025|| align=right|3,19|| align=right|12,33||JUT||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(98144)||2000 SR61|| align=right|15,8|| align=right|2,325|| align=right|0,199|| align=right|2,75|| align=right|3,545||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(98145)||2000 SK64|| align=right|16,0|| align=right|2,426|| align=right|0,150|| align=right|2,55|| align=right|3,778||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(98146)||2000 SM64|| align=right|15,1|| align=right|2,401|| align=right|0,125|| align=right|0,45|| align=right|3,719||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(98147)||2000 SR64|| align=right|15,3|| align=right|2,317|| align=right|0,080|| align=right|3,75|| align=right|3,526||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(98148)||2000 ST64|| align=right|15,8|| align=right|2,272|| align=right|0,117|| align=right|4,20|| align=right|3,423||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(98149)||2000 SL65|| align=right|16,5|| align=right|2,415|| align=right|0,161|| align=right|2,71|| align=right|3,752||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(98150)||2000 SO66|| align=right|16,2|| align=right|2,157|| align=right|0,100|| align=right|3,68|| align=right|3,167||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(98151)||2000 SU66|| align=right|16,5|| align=right|2,420|| align=right|0,203|| align=right|3,49|| align=right|3,764||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(98152)||2000 SW66|| align=right|16,4|| align=right|2,237|| align=right|0,152|| align=right|6,45|| align=right|3,344||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(98153)||2000 SY68|| align=right|11,9|| align=right|5,309|| align=right|0,030|| align=right|5,33|| align=right|12,24||JUT||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(98154)||2000 SE69|| align=right|15,6|| align=right|2,299|| align=right|0,161|| align=right|4,29|| align=right|3,485||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(98155)||2000 SF70|| align=right|15,6|| align=right|2,349|| align=right|0,079|| align=right|7,17|| align=right|3,599||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(98156)||2000 SO71|| align=right|15,5|| align=right|2,271|| align=right|0,061|| align=right|9,98|| align=right|3,421||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(98157)||2000 SF73|| align=right|15,6|| align=right|2,538|| align=right|0,166|| align=right|3,88|| align=right|4,042||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(98158)||2000 ST75|| align=right|15,2|| align=right|2,322|| align=right|0,152|| align=right|6,70|| align=right|3,538||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(98159)||2000 SN76|| align=right|15,5|| align=right|2,319|| align=right|0,169|| align=right|5,61|| align=right|3,531||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(98160)||2000 SP77|| align=right|16,5|| align=right|2,372|| align=right|0,201|| align=right|3,68|| align=right|3,653||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(98161)||2000 SG78|| align=right|16,0|| align=right|2,400|| align=right|0,134|| align=right|2,37|| align=right|3,717||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(98162)||2000 SP78|| align=right|16,1|| align=right|2,454|| align=right|0,176|| align=right|2,95|| align=right|3,843||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(98163)||2000 SX82|| align=right|15,5|| align=right|2,371|| align=right|0,106|| align=right|7,23|| align=right|3,651||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(98164)||2000 SR84|| align=right|15,5|| align=right|2,349|| align=right|0,064|| align=right|6,45|| align=right|3,599||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(98165)||2000 SP85|| align=right|16,4|| align=right|2,337|| align=right|0,184|| align=right|3,53|| align=right|3,571||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(98166)||2000 ST85|| align=right|15,9|| align=right|2,266|| align=right|0,044|| align=right|7,12|| align=right|3,410||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(98167)||2000 SF86|| align=right|14,8|| align=right|2,347|| align=right|0,152|| align=right|7,34|| align=right|3,595||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(98168)||2000 SV86|| align=right|15,3|| align=right|2,277|| align=right|0,139|| align=right|6,76|| align=right|3,434||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(98169)||2000 SB87|| align=right|15,7|| align=right|2,221|| align=right|0,072|| align=right|7,73|| align=right|3,308||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(98170)||2000 SJ87|| align=right|15,8|| align=right|2,360|| align=right|0,182|| align=right|5,39|| align=right|3,625||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(98171)||2000 SD88|| align=right|14,2|| align=right|2,390|| align=right|0,162|| align=right|10,18|| align=right|3,693||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(98172)||2000 SN92|| align=right|14,6|| align=right|2,429|| align=right|0,117|| align=right|11,04|| align=right|3,784||MBA||23. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(98173)||2000 SO92|| align=right|15,5|| align=right|2,236|| align=right|0,047|| align=right|9,24|| align=right|3,344||MBA||23. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(98174)||2000 SM93|| align=right|15,5|| align=right|2,300|| align=right|0,078|| align=right|7,77|| align=right|3,488||MBA||23. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(98175)||2000 SU94|| align=right|15,8|| align=right|2,354|| align=right|0,058|| align=right|6,34|| align=right|3,612||MBA||23. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(98176)||2000 SU95|| align=right|16,1|| align=right|2,267|| align=right|0,041|| align=right|4,21|| align=right|3,412||MBA||23. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(98177)||2000 SX97|| align=right|15,9|| align=right|2,409|| align=right|0,191|| align=right|3,81|| align=right|3,739||MBA||23. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(98178)||2000 SU99|| align=right|15,2|| align=right|2,402|| align=right|0,071|| align=right|2,56|| align=right|3,723||MBA||23. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(98179)||2000 SA100|| align=right|15,3|| align=right|2,416|| align=right|0,159|| align=right|1,74|| align=right|3,754||MBA||23. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(98180)||2000 SJ102|| align=right|16,6|| align=right|2,435|| align=right|0,205|| align=right|1,57|| align=right|3,799||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(98181)||2000 SC103|| align=right|15,8|| align=right|2,384|| align=right|0,064|| align=right|6,30|| align=right|3,679||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(98182)||2000 SR105|| align=right|16,4|| align=right|2,274|| align=right|0,108|| align=right|1,68|| align=right|3,429||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(98183)||2000 SH106|| align=right|15,6|| align=right|2,404|| align=right|0,108|| align=right|0,81|| align=right|3,726||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(98184)||2000 SY106|| align=right|15,7|| align=right|2,428|| align=right|0,173|| align=right|4,13|| align=right|3,783||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(98185)||2000 SN108|| align=right|17,0|| align=right|2,204|| align=right|0,107|| align=right|6,58|| align=right|3,271||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(98186)||2000 SE109|| align=right|16,2|| align=right|2,399|| align=right|0,087|| align=right|2,67|| align=right|3,715||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(98187)||2000 SO109|| align=right|16,4|| align=right|2,298|| align=right|0,105|| align=right|3,30|| align=right|3,482||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(98188)||2000 SA110|| align=right|16,2|| align=right|2,418|| align=right|0,200|| align=right|1,51|| align=right|3,759||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(98189)||2000 SN110|| align=right|15,8|| align=right|2,417|| align=right|0,159|| align=right|0,78|| align=right|3,757||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(98190)||2000 SL112|| align=right|16,0|| align=right|2,341|| align=right|0,054|| align=right|5,89|| align=right|3,580||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(98191)||2000 SN113|| align=right|15,8|| align=right|2,391|| align=right|0,227|| align=right|2,91|| align=right|3,696||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(98192)||2000 SM114|| align=right|15,9|| align=right|2,394|| align=right|0,140|| align=right|2,15|| align=right|3,703||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(98193)||2000 SG115|| align=right|14,9|| align=right|2,363|| align=right|0,064|| align=right|9,58|| align=right|3,632||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(98194)||2000 SG116|| align=right|16,6|| align=right|2,187|| align=right|0,174|| align=right|3,65|| align=right|3,233||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(98195)||2000 SX116|| align=right|16,3|| align=right|2,296|| align=right|0,076|| align=right|7,35|| align=right|3,478||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(98196)||2000 SZ116|| align=right|15,9|| align=right|2,410|| align=right|0,206|| align=right|3,30|| align=right|3,740||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(98197)||2000 SQ117|| align=right|15,9|| align=right|2,250|| align=right|0,191|| align=right|3,72|| align=right|3,375||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(98198)||2000 SJ118|| align=right|15,4|| align=right|2,252|| align=right|0,133|| align=right|5,04|| align=right|3,379||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(98199)||2000 SQ119|| align=right|15,6|| align=right|2,248|| align=right|0,117|| align=right|7,17|| align=right|3,370||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(98200)||2000 SN121|| align=right|15,7|| align=right|2,257|| align=right|0,196|| align=right|5,10|| align=right|3,391||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(98201)||2000 SJ122|| align=right|14,3|| align=right|2,288|| align=right|0,094|| align=right|5,88|| align=right|3,459||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(98202)||2000 SF123|| align=right|15,8|| align=right|2,315|| align=right|0,173|| align=right|4,29|| align=right|3,522||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(98203)||2000 SM123|| align=right|14,9|| align=right|2,258|| align=right|0,163|| align=right|7,74|| align=right|3,392||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(98204)||2000 SY124|| align=right|15,9|| align=right|2,464|| align=right|0,158|| align=right|9,93|| align=right|3,866||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(98205)||2000 SG125|| align=right|14,5|| align=right|2,413|| align=right|0,075|| align=right|7,68|| align=right|3,747||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(98206)||2000 SE126|| align=right|14,7|| align=right|2,445|| align=right|0,036|| align=right|9,40|| align=right|3,822||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(98207)||2000 SQ126|| align=right|15,7|| align=right|2,383|| align=right|0,151|| align=right|1,37|| align=right|3,679||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(98208)||2000 SZ126|| align=right|15,2|| align=right|2,422|| align=right|0,127|| align=right|0,86|| align=right|3,768||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(98209)||2000 SK130|| align=right|14,8|| align=right|2,689|| align=right|0,059|| align=right|13,09|| align=right|4,408||MBA||22. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(98210)||2000 SF133|| align=right|15,3|| align=right|2,437|| align=right|0,121|| align=right|8,99|| align=right|3,803||MBA||23. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(98211)||2000 SX137|| align=right|15,5|| align=right|2,399|| align=right|0,109|| align=right|5,69|| align=right|3,715||MBA||23. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(98212)||2000 SC138|| align=right|15,3|| align=right|2,276|| align=right|0,102|| align=right|5,08|| align=right|3,433||MBA||23. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(98213)||2000 SV138|| align=right|16,0|| align=right|2,265|| align=right|0,134|| align=right|5,15|| align=right|3,408||MBA||23. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(98214)||2000 SD140|| align=right|15,6|| align=right|2,395|| align=right|0,222|| align=right|3,42|| align=right|3,706||MBA||23. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(98215)||2000 SM140|| align=right|16,5|| align=right|2,290|| align=right|0,269|| align=right|2,65|| align=right|3,464||MBA||23. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(98216)||2000 SQ140|| align=right|15,5|| align=right|2,328|| align=right|0,109|| align=right|3,22|| align=right|3,552||MBA||23. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(98217)||2000 SV141|| align=right|15,9|| align=right|2,304|| align=right|0,086|| align=right|4,46|| align=right|3,497||MBA||23. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(98218)||2000 SG142|| align=right|15,2|| align=right|2,282|| align=right|0,054|| align=right|6,52|| align=right|3,447||MBA||23. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(98219)||2000 SK142|| align=right|15,5|| align=right|2,376|| align=right|0,104|| align=right|6,10|| align=right|3,661||MBA||23. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(98220)||2000 SC143|| align=right|15,4|| align=right|2,287|| align=right|0,164|| align=right|4,15|| align=right|3,458||MBA||23. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(98221)||2000 SL143|| align=right|15,1|| align=right|2,573|| align=right|0,232|| align=right|12,60|| align=right|4,126||MBA||23. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(98222)||2000 SL144|| align=right|15,8|| align=right|2,363|| align=right|0,140|| align=right|4,51|| align=right|3,631||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(98223)||2000 SQ144|| align=right|15,6|| align=right|2,410|| align=right|0,181|| align=right|2,31|| align=right|3,741||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(98224)||2000 ST144|| align=right|16,3|| align=right|2,191|| align=right|0,093|| align=right|3,63|| align=right|3,242||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(98225)||2000 SU146|| align=right|15,3|| align=right|2,314|| align=right|0,085|| align=right|1,98|| align=right|3,520||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(98226)||2000 SW146|| align=right|16,3|| align=right|2,383|| align=right|0,202|| align=right|2,00|| align=right|3,679||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(98227)||2000 SO147|| align=right|16,0|| align=right|2,381|| align=right|0,151|| align=right|3,25|| align=right|3,674||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(98228)||2000 SV147|| align=right|16,2|| align=right|2,273|| align=right|0,133|| align=right|1,80|| align=right|3,427||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(98229)||2000 SE150|| align=right|16,4|| align=right|2,378|| align=right|0,201|| align=right|0,53|| align=right|3,666||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(98230)||2000 SS150|| align=right|16,0|| align=right|2,414|| align=right|0,229|| align=right|1,50|| align=right|3,749||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(98231)||2000 SG151|| align=right|14,7|| align=right|2,362|| align=right|0,125|| align=right|7,98|| align=right|3,630||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(98232)||2000 SJ151|| align=right|15,5|| align=right|2,306|| align=right|0,162|| align=right|4,11|| align=right|3,502||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(98233)||2000 SN151|| align=right|15,0|| align=right|2,536|| align=right|0,162|| align=right|1,21|| align=right|4,037||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(98234)||2000 SA152|| align=right|15,3|| align=right|2,224|| align=right|0,132|| align=right|6,57|| align=right|3,317||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(98235)||2000 SE153|| align=right|15,5|| align=right|2,583|| align=right|0,190|| align=right|1,27|| align=right|4,150||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(98236)||2000 SK153|| align=right|17,0|| align=right|2,280|| align=right|0,172|| align=right|1,16|| align=right|3,442||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(98237)||2000 SQ153|| align=right|15,8|| align=right|2,388|| align=right|0,083|| align=right|6,99|| align=right|3,690||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(98238)||2000 SS154|| align=right|14,6|| align=right|2,274|| align=right|0,143|| align=right|6,00|| align=right|3,428||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(98239)||2000 SH156|| align=right|16,0|| align=right|2,256|| align=right|0,059|| align=right|8,65|| align=right|3,388||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(98240)||2000 SK158|| align=right|14,8|| align=right|2,411|| align=right|0,077|| align=right|5,62|| align=right|3,744||MBA||27. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(98241)||2000 SL158|| align=right|16,1|| align=right|2,266|| align=right|0,162|| align=right|3,45|| align=right|3,411||MBA||27. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(98242)||2000 SS162|| align=right|15,8|| align=right|2,290|| align=right|0,087|| align=right|4,88|| align=right|3,466||MBA||30. september 2000||Elmira||A. J. Cecce
|-
|(98243)||2000 SE166|| align=right|15,3|| align=right|2,320|| align=right|0,108|| align=right|5,77|| align=right|3,533||MBA||23. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(98244)||2000 SH166|| align=right|15,7|| align=right|2,338|| align=right|0,058|| align=right|6,22|| align=right|3,574||MBA||23. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(98245)||2000 SO166|| align=right|15,5|| align=right|2,255|| align=right|0,159|| align=right|4,74|| align=right|3,386||MBA||23. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(98246)||2000 SY166|| align=right|15,4|| align=right|2,426|| align=right|0,064|| align=right|14,47|| align=right|3,778||MBA||23. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(98247)||2000 SJ167|| align=right|15,2|| align=right|2,372|| align=right|0,223|| align=right|11,73|| align=right|3,653||MBA||23. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(98248)||2000 SP167|| align=right|15,0|| align=right|2,311|| align=right|0,122|| align=right|5,17|| align=right|3,512||MBA||23. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(98249)||2000 SH169|| align=right|15,8|| align=right|2,280|| align=right|0,128|| align=right|5,40|| align=right|3,443||MBA||23. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(98250)||2000 SO169|| align=right|15,9|| align=right|2,369|| align=right|0,174|| align=right|1,80|| align=right|3,646||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|}

Podatki uporabljeni z dovoljenjem / Data used with permission © IAU: Minor Planet Center.

Seznami asteroidov